Il Segretario degli Interni degli Stati Uniti d'America (in inglese United States Secretary of the Interior) è un membro del gabinetto del Presidente degli Stati Uniti d'America e il capo del Dipartimento degli Interni che si occupa del Territorio e dell'ambiente naturale. Nulla a che vedere col corrispondente italiano Ministero dell'Interno le cui competenze negli USA sono del Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Il Dipartimento degli Interni ha anche il controllo di alcune agenzie federali come il Bureau of Indian Affairs, l'United States Geological Survey, e il National Park Service.

Il Segretario degli Interni è ottavo nella linea di successione presidenziale degli Stati Uniti.

Lista dei Segretari degli Interni

Voci correlate 
 Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti d'America
 Linea di successione presidenziale negli Stati Uniti d'America

Collegamenti esterni 
 

 
Interni